Tunkhannock Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Pennsylvania, Vereinigte Staaten:

 Tunkhannock Creek (Tobyhanna Creek), Fluss im Carbon County und im Monroe County
 Tunkhannock Creek (Susquehanna River), Fluss im Wyoming County und im Susquehanna County